Константи́н Алексе́евич Коро́вин (, Москва, Российская империя — 11 сентября 1939, Париж, Третья Французская республика) — русский живописец, театральный художник,  и писатель. Академик Императорской Академии художеств (с 1905). Главный декоратор и художник московских театров (с 1910 г.).

Биография 
Родился в Москве, на Большой Рогожской улице, близ Покровского монастыря. Происходил из состоятельной купеческой семьи. Дед — купец первой гильдии Михаил Емельянович Коровин.

После банкротства отца в отрочестве переехал в Большие Мытищи, где состоялось его первое знакомство с рисованием.

В тринадцать лет Константин поступил на архитектурное отделение Московского училища живописи, ваяния и зодчества, через год перешёл на отделение живописи. Учился у Алексея Саврасова, Василия Поленова и Василия Перова.

Для завершения образования Коровин поехал в Санкт-Петербург и поступил в Академию художеств, но через три месяца ушёл оттуда, разочаровавшись в методах преподавания.

Коровин вместе с другом, художником Валентином Серовым, дважды (1894 и 1897) совершил путешествие на Север, посетив Мурман, северную Норвегию, шведскую Лапландию. Результатом поездки стали пейзажи «Гавань в Норвегии» (1894, ГТГ), «Ручей святого Трифона в Печенге. Лапландия» (1894, ГТГ), «Хаммерфест. Северное сияние», «Мурманский берег» (1894, ГТГ), «Архангельский порт на Двине» (1894, Тульский областной художественный музей). В 1895 году Коровин повторил путешествие, но уже с Н. А. Праховым и художником Н. В. Досекиным, а в 1898 году — с Н. А. Клодтом (для подготовки ко Всемирной выставке в Париже 1900 года).

Посетил Париж в 1887, 1892 и 1893 годах, где познакомился с импрессионизмом.
В 1896 году Константин Коровин оформил павильон «Крайний Север», построенный по его проекту на ярмарке в Нижнем Новгороде.

Участвовал в оформлении российской экспозиции на Всемирной выставке в Париже (1900), где выступил как архитектор (спроектировал здание Кустарного отдела) и как автор экспозиции выполнил 31 декоративное панно (хранятся в ГРМ, Санкт-Петербург). Удостоен двух золотых и семи серебряных медалей выставки и ордена Почётного легиона.

Значительное место в творчестве Коровина занимал Париж. Городские пейзажи созданы под сильным влиянием французских импрессионистов. Ему мастерски удалось передать жизнь французской столицы в часы утреннего пробуждения, но более всего вечером, в сиянии огней на улицах и бульварах («Париж. Бульвар Капуцинов», 1902, 1906 и 1911; «Париж утром», 1906. Все — ГТГ).

В Париже Коровин увлёкся символизмом и, вернувшись в Россию, посещал лекции художника-эстета Модеста Дурнова, общался с поэтом Константином Бальмонтом. В эти годы он написал картины «Северная идиллия» (1892, ГТГ) и «Муза» (1890-е, ГТГ).

Во время Первой мировой войны Константин Коровин работал консультантом по маскировке в штабе русской армии.

На протяжении десятилетий Коровин участвовал в выставках художников разных направлений и объединений — передвижников, «Мира искусства», «Союза 36», Союза русских художников.

С 1901 года Константин Коровин и Валентин Серов преподавали в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. Среди его учеников были известные впоследствии художники: А. М. Герасимов, Н. П. Крымов, А. В. Куприн, И. И. Машков, С. Г. Никифоров, М. С. Сарьян, Л. В. Туржанский, Р. Р. Фальк, сценограф Сергей Николаев, будущий педагог, писатель и краевед Сергей Волков.

В 1902 году Коровин приобрёл у Саввы Мамонтова участок земли и построил дом в деревне Охотино (Переславский район Ярославской области). Чуть позже часть земли, так называемую Ратухинскую пустошь, у него выкупил Фёдор Шаляпин и по проекту Коровина также построил себе дом.

В воспоминаниях одного из его учеников, Николая Чернышёва, есть несколько эпизодов, которые дают представление о мировоззрении художника. Очень характерны слова, сказанные Коровиным Чернышёву в 1903 году во время болезни:

Значительное место в творчестве Коровина занимает Крым, где в Гурзуфе художник построил по своему проекту дачу. Двухэтажная вилла была построена на месте бывшей харчевни и своими чёткими геометрическими формами свидетельствовала о наступлении эпохи конструктивизма в архитектуре. На протяжении 1910—1917 годов художник подолгу жил на гурзуфской даче. Особенно после несчастья с сыном, когда Коровин надолго уехал в Гурзуф (в 1913 году сын художника попал под трамвай и лишился стопы). Здесь художник много и плодотворно работал. В работах, залитых солнечным светом, он часто изображал достаточно большое пространство, словно стараясь утвердить живительную силу лучей, несущих с собой тепло — этот источник благодати и красоты.

Название своей даче Коровин дал несколько необычное для Крыма — «Саламбо», в память об удачно оконченной работе над декорациями к балету А. Ф. Арендса «Саламбо» по одноимённому роману Г. Флобера. На даче «Саламбо» бывали И. Е. Репин, В. И. Суриков, А. М. Горький, А. И. Куприн, Д. Н. Мамин-Сибиряк, Ф. И. Шаляпин. Хозяин дачи «Саламбо» писал в своих картинах розы, которые было видно из окон на фоне моря. Сегодня любой приезжающий в Гурзуф курортник в мае обязательно обратит внимание на великолепные жёлтые розы, оплетающие арку входа в Дом творчества Художественного фонда, как теперь именуется бывшая дача. Другая такая же роза находится во дворе, внутри.

После революции 1917 года Коровин больше в Гурзуф не приезжал. В советское время дача использовалась как база отдыха, и с 1947 года стала Домом творчества Художественного фонда. Сегодня Дом творчества художников имени К. А. Коровина состоит из двух корпусов. Один из этих корпусов — бывшая дача художника Коровина, в Российской федерации — объект культурного наследия.

После Октябрьской революции в России Коровин активно занимался вопросами сохранения памятников искусства, организовал аукционы и выставки в пользу освободившихся политзаключённых, продолжал сотрудничать с театрами. С 1918 года художник жил в имении Островно Вышневолоцкого уезда Тверской губернии, преподавал в свободных государственных художественных мастерских на даче «Чайка».

В 1922 году художник по совету Анатолия Луначарского выехал за границу и поселился во Франции.

Наряду с даром живописца, Константин Алексеевич обладал и незаурядным литературным талантом. Когда ухудшение зрения вынудило полностью отказаться от изобразительного искусства, художник продолжал писать рассказы. Написал более четырёхсот рассказов, которые публиковал в эмигрантских парижских изданиях: «Россия и славянство», «Иллюстрированная Россия» и «Возрождение».

Скоропостижно скончался на одной из улиц Парижа от сердечного приступа 11 сентября 1939 года; похоронен на Бийанкурском кладбище. В марте 1950 года на средства, собранные русскими парижанами, останки Коровина и его жены перенесены на православное кладбище в Сент-Женевьев-де Буа.

Большое количество работ художника хранится в Русском музее.

Работа в театрах 
Изготавливать костюмы и декорации для театра Константин Коровин начал ещё в 1884 году, сотрудничая с оперой Мамонтова. В 1885 году художник под руководством Поленова написал декорации для «Аиды». Самостоятельно Коровин сделал декорации для «Кармен» Ж. Бизе и «Лакме» Делиба.

В 1900-х годах художник также активно работал в театре, создавая эскизы костюмов и декорации к драматическим постановкам, операм и балетам. Впервые имя Коровина на афише государственного театра появилось в 1900 году, когда художник изготовил декорации для оперы «Русалка» А. С. Даргомыжского. В частности, он оформил спектакли «Фауст» (1899), «Конёк-горбунок» (1901), «Садко» (1906), «Золотой петушок» (1909). В 1904 году Коровин вместе с А. Васнецовым, А. Головиным и Ф. Лавдовским оформил «Жизнь за царя» М. И. Глинки. Константин Коровин работал над оформлением спектаклей Большого театра, Мариинского театра и театра Ла Скала в Милане.

Многие эскизы выполнялись другими художниками, при этом автором идей и образов был Коровин.

Константин Коровин и Александр Головин внесли в работу Большого театра принципиальное изменение: появился главный художник постановки, работающий в связке с режиссёром или балетмейстером. Творческим партнёром Коровина в постановках Большого театра стал балетмейстер А. А. Горский. Коровин предложил заменить корсеты балерин на более свободную одежду — туники. Впоследствии изменился и язык хореографии. Поменялось значение декорации, которая раньше была просто фоном, а стала полноценным объектом спектакля. В некоторых постановках, в частности, в опере «Богема» Пуччини, поставленной Л. Собиновым, декорация даже затмила актёров.

Коровин считал работу над декорациями таким же «чистым искусством», как и живопись, демонстрирующуюся на выставках, о чём он сообщил Поленову в переписке.

Ученики 
 Волков, Сергей Петрович
 Герасимов, Александр Михайлович
 Герасимов, Сергей Васильевич
 Иогансон, Борис Владимирович
 Коровин, Алексей Константинович
 Куприн, Александр Васильевич
 Машков, Илья Иванович
 Николаев, Сергей Филиппович
 Сарьян, Мартирос Сергеевич
 Судейкин, Сергей Юрьевич
 Туржанский, Леонард Викторович
 Фальк, Роберт Рафаилович
 Федоровский, Фёдор Фёдорович
 Шведов Алексей Павлович

Некоторые работы 
 "В лодке" (1888), Государственная Третьяковская галерея.
 «У балкона. Испанки Леонора и Ампара» (1888—1889), Государственная Третьяковская галерея.
 «Мурман» (1891). Одесский художественный музей.
 «Северная идиллия» (1892), Государственная Третьяковская галерея.
 «Парижское кафе» (1890-е), Государственная Третьяковская галерея.
 «Зимой» (1894), Государственная Третьяковская галерея.
 «Геммерфест. Северное сияние» (1894—1895), Государственная Третьяковская галерея.
 «Бумажные фонари» (1896), Государственная Третьяковская галерея.
 «Не плачь, дитя…», эскиз декорации к опере А. Г. Рубинштейна «Демон» (1902), Одесский художественный музей.
 «Кафе де ля Пэ» (1906), Государственная Третьяковская галерея.
 «Руслан и Людмила», эскиз декорации к одноименной опере М. И. Глинки (1907), Одесский художественный музей.
 «Венеция. Мост Риальто», (1908), Киевская картинная галерея.
 «Портрет артиста Фёдора Шаляпина» (1911), Государственный Русский музей, Санкт-Петербург.
 «Москворецкий мост» (1914). Государственный исторический музей.
 «Пристань в Гурзуфе» (1914), Государственный Русский музей, Санкт-Петербург.
 «Базар» (1916), Одесский художественный музей.

Литературные труды 
 
 
 Коровин К. А. К мысу Доброй Надежды: из воспоминаний детства : рассказы с рис. / Константин Коровин; [художники Екатерина Комракова, Тарас Бочаров]. — М.: Изд- во сестричества во имя свт. Игнатия Ставроп. [и др.], 2005 (Тип. АО Мол. гвардия). — 190, [1] с.: ил. — (Рассказы из старинной жизни)
 Коровин К. А. «То было давно… там… в России…»: Воспоминания, рассказы, письма: В 2-х кн. Сост., вступ. ст. Т. С. Ермолаевой, прим. Т. С. Ермолаевой и Т. В. Есиной. — 4-е изд. — М.: Русский путь, 2016. — 752+848 с.+32 с. илл. — ISBN 978-5-85887-409-6

Семья 
 Коровин, Сергей Алексеевич — брат.
 Фидлер, Анна Яковлевна — жена.
 Коровин, Алексей Константинович (1897—1950) — сын, художник.
 Комаровская, Надежда Ивановна — гражданская жена

Примечания

Литература 
 Головин, А. Я. Встречи и впечатления.: воспоминания художника / народный артист республики А. Я. Головин; ред. и коммент. Э. Ф. Голлербаха. — Ленинград; Москва: Искусство, 1940. — 177, [1] с., [13] л. ил.
 Головин, А. Я. Встречи и впечатления. Письма. Воспоминания о Головине / Сост. и комм. А. Г. Мовшенсона; вступ. ст. Ф. Я. Сыркиной. — Л.—М., 1960.
 Комаровская, Н. И. О Константине Коровине. — Л., 1961.
 Коган, Д. З. Константин Коровин. — Москва: Искусство, 1964. — 359 с.: ил.
 
 Константин Коровин вспоминает… Сост. И. С. Зильберштейн, В. А. Самков. — М.: Изобр. иск-во, 1990. — 2-е изд., доп.
 Подушков, Д. Л. Художник К. А. Коровин в Вышневолоцком уезде Тверской губернии / [авт.-сост.] Д. Л. Подушков. — Вышний Волочёк: Ирида-прос, 2011. — 107 с. : ил., цв. ил., табл. — ISBN 978-5-93488-092-8
 Подушков, Д. Л. Пребывание художника Константина Алексеевича Коровина в Удомле // Удомельская старина : краевед. альманах. — № 7. — июнь 1998.
 Давтян, Л. «Маленькая странность» Константина Коровина. // Иные берега. — № 4 (24). — 2011.
 
 Ратников Г. Е. Загадки Константина Коровина. // Вышневолоцкий историко-краеведческий альманах (ВИКА). № 14 — Вышний Волочек — 2016 — C.136—150
 Ратников Г. Е.  Большое Буньково — малая родина предков художников Сергея и Константина Коровиных // Епархиальная конференция — Подольск- ноябрь 2016
 Ратников Г. Е. Волковы — предки художников С. А. и К. А. Коровиных по материнской линии // Генеалогический вестник. № 55.— Санкт-Петербург. — 2017. — С.74—87

Ссылки 
 Сайт о художнике
 Дом-музей Коровина в Охотино 
 Коровинский портрет моей бабушки литературная запись воспоминаний К. Коровина
 Коровин Константин Алексеевич — биография, 327 картин
 К. А. Коровин в Абрамцеве
 Художник Константин Коровин вспоминает

Художники Российской империи
Мастера натюрморта Российской империи
Художники-импрессионисты
Сценографы Российской империи
Выпускники Московского училища живописи, ваяния и зодчества
Преподаватели Московского училища живописи, ваяния и зодчества
Мемуаристы русского зарубежья
Русские эмигранты первой волны во Франции
Похороненные на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа
 
Ослепшие художники
Художники русского зарубежья
Художники-педагоги